Savages (на български: Диваци) е девети студиен музикален албум на метъл групата Soulfly, който е издаден на 4 октомври 2013 г. от Nuclear Blast. Първи албум с барабаниста Зайън Кавалера, който е големият син на Макс. Албумът е продуциран от Тери Дейт, който е помагал на групата при 3, Prophecy и Dark Ages.

Състав 
 Макс Кавалера – вокали и китара
 Зайън Кавалера – барабани
 Марк Ризо – китара
 Тони Кампос – бас

Песни

Позиции в класациите

Албум

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Соулфлай
Музикални албуми от 2013 година